Sulzfeld ist der Name folgender Orte:
 Sulzfeld (Baden), eine Gemeinde im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg
 Sulzfeld (im Grabfeld), eine Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern
 Sulzfeld am Main, eine Gemeinde im Landkreis Kitzingen in Bayern

Siehe auch:
 Sülzfeld (Begriffsklärung)